

Patronyme
 Michel Pallanca, (1959- ), est un écrivain niçois d’expression occitane.
 Gildo Pallanca Pastor, (1967- ), est un entrepreneur monégasque, promoteur immobilier, hommes d'affaires et pilote automobile. 

Homonymie
Homonymie de patronyme